Карако́ль (, до 1998 г. — Гайда́р) — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Акана Курманова. Код КАТО — 113851200.

География 
Село расположено на берегу ишимской старицы, в центрально-западной части района, на расстоянии примерно 27 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Атбасар, в 6 километрах к западу от административного центра сельского округа — села Акана Курманова.

Абсолютная высота — 270 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Акана Курманова — на востоке, село Сергеевка — на северо-востоке, село Косбармак — на западе

Население 
В 1989 году население села составляло 381 человек (из них казахи — 54 %, русские — 27 %).

В 1999 году население села составляло 329 человек (158 мужчин и 171 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 198 человек (102 мужчины и 96 женщин).

Улицы 

 ул. Алаш
 ул. Жагалау

Примечания 

 

 
Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Атбасарского района
Переименованные населённые пункты Казахстана